Shekhar ist der Familienname folgender Personen:

 Chandra Shekhar (1927–2007), indischer Politiker, Premierminister Indiens
 Hansda Sowvendra Shekhar (* 1983), indischer Autor
 James Shekhar (* 1967), indischer Geistlicher, Bischof von Buxar